Yongning Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yongning Xian (härad i Kina), Ningxia, 
 Yongning Qu, härad, Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar